Die Liste der Fahnenträger der australischen Mannschaften bei Olympischen Spielen listet chronologisch alle Fahnenträger australischer Mannschaften bei den Eröffnungs- und Abschlussfeiern Olympischer Spiele auf.

Liste der Fahnenträger 

Anmerkung: (EF) = Eröffnungsfeier, (AF) = Abschlussfeier

Statistik

Siehe auch 
 Olympische Geschichte Australiens

Einzelnachweise 

Australien
Fahnentraeger